Bippart ist der Familienname von

 Georg Bippart (1816–1892), deutscher Klassischer Philologe, der von 1852 bis 1883 als Professor an der Universität Prag wirkte
 Johannes Bippart (1768–1841), deutscher Kaufmann, Fabrikant, Gutsbesitzer und Abgeordneter